Eocarcharia est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des carcharodontosauridés, qui a vécu durant l'Albien au Crétacé inférieur, il y a environ 110 millions d'années. Ses restes fossiles ont été retrouvés dans les sédiments de la formation d'Echkar au Niger en 2000 par une expédition conduite par le paléontologue Paul Sereno sur le site de Gadoufaoua dans le désert du Ténéré, et décrit en 2008 par lui-même et Brusatte sous le nom d’Eocarcharia dinops, qui signifie « premier requin aux yeux féroces ». Ses dents étaient en forme de lames de couteaux et étaient utilisées pour déchirer les chairs de sa proie, dont le visage était osseux. C'est la seule espèce rattachée au genre.

Étymologie 
Le nom de genre Eocarcharia est composé des mots du grec ancien eos, « aube » et karchar[os], « tranchant », il  fait référence à la position basale du genre dans le clade des carcharodontosauridés, des théropodes à dents tranchantes .

Description 
Eocarcharia mesurait environ  de long, ce qui faisait de lui le plus petit de sa famille.

La découverte de ce taxon montre un animal de grande taille et indique que bon nombre des caractéristiques des crânes de carcharodontosauridés ont été élaborées au Crétacé inférieur. 
Eocarcharia est presque du même âge que le genre nord-américain Acrocanthosaurus et le sud-américain Tyrannotitan. Les théropodes du Crétacé moyen d'Afrique suggèrent que les abélisauridés, les carcharodontosauridés et les spinosauridés sont devenus parallèlement les superprédateurs de différentes régions et environnements.

Classification 
L'analyse phylogénétique réalisée en 2016 par Sebastián Apesteguía et ses collègues aboutit au cladogramme suivant qui montre la position dEocarcharia en position basale parmi les Carcharodontosauridae où il forme un groupe frère avec le genre Acrocanthosaurus :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Carcharodontosauridae

Carnosaure
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 2008